Esistono più comuni francesi con questo nome

 Clans – Alpi Marittime
 Clans – Alta Saona
 Clans (gioco da tavolo) creato da Leo Colovini